Etosha bzw. Etoscha ist die geographische Bezeichnung
 des Etosha-Nationalparks,
 der dort befindlichen Etosha-Pfanne 

und zudem der Name einer nach dem Nationalpark benannten Themenanlage im Zoologischen Garten von Basel, siehe Zoo Basel #Etoscha.